Никола́й Кури́лов:
 Курилов, Николай Александрович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Курилов, Николай Васильевич (1918—1988) — советский учёный в области физиологии и биологии сельскохозяйственных животных.
 Курилов, Николай Николаевич (род. 1949) — юкагирский (якутский) художник и писатель.